Somos Todos Irmãos é uma telenovela brasileira exibida pela RecordTV de janeiro a fevereiro de 1965 escrita por Walther Negrão a partir de um original de Roberto Freire No mesmo ano, uma novela de mesmo título foi votaria produzida pela TV Tupi, escrita por Benedito Ruy Barbosa, mas apesar terem o mesmo título, são histórias diferentes.

Elenco 
 Egídio Eccio - Júlio
 Diná Lisboa - Mariana
 Rodrigo Santiago - Norberto
 Maria Isabel de Lizandra - Verinha
 Rubens Campos - Pedro
 Luís Orione - Samuel
 João José Pompeo - Antonio
 Miriam Mehler - Alice
 Ana Maria Leite - Lídia
 Arnaldo Weiss - promotor
 Lísia de Araújo - beata
 Luís Nagib
 Luiz Serra
 Osmar Costa
 Berta Zemel

Telenovelas da RecordTV
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1965
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1965
Telenovelas de Walther Negrão
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em português